Ministero dello sviluppo economico – dicastero del governo italiano
Ministero dello sviluppo – dicastero del governo spagnolo